Campazas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campazas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Campazas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar